Frautschi ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kamillowitsch Frautschi (1954–2008), Gitarrist
 Angela Frautschi (* 1987), Schweizer Eishockeyspielerin
 Artur Christianowitsch Frautschi (1891–1937), Organisator der sowjetischen Geheimpolizei
 Kamill Arturowitsch Frautschi (1923–1997), russischer Violinist und Gitarrenpädagoge
 Steven Frautschi (* 1933), US-amerikanischer theoretischer Physiker